

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tytm 1 podstawowa
 Szabelnia – część miasta Mysłowice
 Szabelnia – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Końskie

Miejscowości na Ukrainie 
 Szabelnia – wieś w rejonie żółkiewskim obwodu lwowskiego